7-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в августе 1969 года в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших СССР, Венгрию, Югославию, Польшу, Чехословакию, Румынию, Болгарию, США и ГДР.

Победу в турнире одержал венгерский гроссмейстер Л. Барцаи, на пол-очка опередивший советского гроссмейстера Н. В. Крогиуса и американского международного мастера Э. Сейди.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный информатор. VIII том. — Белград, 1970. — С. 213.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Польше 
1969 год в шахматах
Август 1969 года
Спорт в Польше в 1969 году